IU steht für:
 Internationale Einheit (international unit), wenig gebräuchliche Einheit für Stoffmengen
 IU Internationale Hochschule, deutsche Privathochschule mit Sitz in Erfurt
 International Umpire, auf deutsch internationaler Schiedsrichter, z. B. im Tischtennis geläufig
 Izquierda Unida, spanische Partei
 Izquierda Unida (Argentinien), argentinische Partei
 Izquierda Unida (Peru), peruanische Partei
 Indiana University, Universität in Bloomington, Indiana, USA
 International University in Germany, Universität in Bruchsal
 IU (Sängerin) (* 1993), südkoreanische Popsängerin
 als IU-Kennlinie für ein einfaches Akku-Ladeverfahren

iu steht für:
 Inuktitut (ISO-639-1-Code), Sprache der Eskimos

Siehe auch:
 İstanbul Üniversitesi (İÜ), Universität in Istanbul, Türkei

Abkürzung